Marty – imię
 Marty – nazwisko
 Marty – amerykański film z 1955

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Marty – dawna osada w Kalifornii hrabstwie Yolo
 Marty – obszar niemunicypialny w Minnesocie
 Marty – CDP w Dakocie Południowej

Zobacz też